Sindh (urdujsko  سندھ‎, sindsko سنڌ‎) je ena od štirih pakistanskih provinc, ki leži na jugovzhodu države. Zgodovinsko je domovina Sindov, znana tudi kot Mehran. Do leta 1956, ko je bila ustanovljena Islamska republika Pakistan, se je imenovala Sind. Izgovarjanje njenega imena kot Sind se je prenehalo leta 2013 z amandmajem, ki ga je sprejela Sindhska skupščina. Ime Sindh izhaja iz sanskrtskega Sindhu in se nanaša na reko Ind, ki teče skozi srednji del province. 

Sindh je tretja največja pakistanska provinca in druga največja po številu prebivalcev.  Na zahodu meji na provinco Beludžistan, na severu na Pendžab, na vzhodu na indijski državi Gudžarat in Radžastan in na jugu na Arabsko morje. Upravno središče in največje mesto v provinci je Karači, ki je  hkrati tudi največje mesto v državi in edino finančno središče. 

Provinca ima raznoliko gospodarstvo s poudarkom na proizvodnji, izobraževanju in razvoju kmetijstva. Je velik proizvajalec sadja in zelenjave, ki ga prodaja predvsem v druge dele države.

Sindh je prepoznaven po lokalni kulturi in raznoliki geografiji, ki vključuje rodovitna ravna polja, gorovje na Kirthar na zahodu, puščavsko pokrajino na jugovzhodu in Arabsko morje na jugu. Za podnebje so značilna vroča poletja in mile zime.

Sklici

Geografija Pakistana
Ustanovitve leta 1947